7-й чемпионат мира и одновременно 18-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил в Чехословакии, с 18 февраля по 26 февраля 1933 года.

По сравнению с предыдущим чемпионатом мира 1933 года в чемпионате приняло большее количество команд, а именно двенадцать. Соответственно была изменена формула проведения чемпионата. Сильнейшие сборные Канады и США были освобождены от игр первого раунда. Остальные десять сборных были поделены на три группы. По две сильнейших сборных из каждой группы выходили во второй раунд турнира, на котором к ним присоединялись сборные Канады и США. В этом раунде восемь сборных, поделенные на две группы, определили четыре сильнейшие сборные, которые и разыграли между собой первое место. Все выбывшие ранее команды также разыгрывали между собой итоговое место чемпионата.

На этом чемпионате прервалась беспроигрышная серия сборной Канады (представлена клубом «Си Фли» из Торонто). Титул чемпионов мира впервые в своей истории выиграла сборная США. Третье место досталось хозяевам турнира сборной Чехословакии, которая таким образом в шестой раз выиграла титул чемпионов Европы по хоккею с шайбой.

Первый раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

Матчи за 9-12 места

Второй раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Матчи за 5-8 места

Финальный раунд

Итоговая таблица чемпионата мира

Сборная США («Массачусетс Рейнджерс») 
Д. Косби, Б. Лэнгмэйд, Д. Гэррисон, Д. Беккенридж, Ш. Форбс, Ч. Хильярд, Ф. Холлэнд, С. Айглхэрт, У. Пэлмер, Л. Сэнфорд.

Чемпион мира

Итоговая таблица чемпионата Европы

Чемпион Европы

Бомбардиры

Источники 
 

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
1933